Crumbach steht für:

Fließgewässer
 Crumbach, linker Zufluss der Gersprenz bei Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen

Orte:
 Crumbach (Hainichen), Ortsteil von Hainichen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Crumbach (Lohfelden), Ortsteil von Lohfelden, Landkreis Kassel, Hessen
 Fränkisch-Crumbach, Gemeinde im Odenwaldkreis, Hessen

Adelsgeschlechter:
 Herren von Crumbach, siehe Rodenstein (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Grumbach
 Krumbach